Magdalena Zawisza-Kiezgajłło también conocida como princesa Magdalena Radziwiłł, fue una aristócrata, activista nacional y filántropa católica bielorrusa miembro de la Tercera orden de Santo Domingo.

Biografía 
Magdalena (María Eva Magdalena Josefa Isabel Apolonia Catalina) nació el 8 de julio de 1861 en Varsovia, Polonia, hija del conde Jan Kazimierz Zawisza-Kiezgajłło y de la condesa Maria Kwilecki. Recibió una buena educación en el hogar por institutrices y maestros privados, en su juventud vivió principalmente en Varsovia, tuvo una hermana hermana mayor, la condesa María Eva, que  se casó con el príncipe Michał Piotr Radziwiłł.

Después de la muerte de su padre en 1887 heredó una fortuna considerable que incluía propiedades en Bielorrusia y Polonia.

Durante su vida y con su fortuna apoyó varías causas sociales y se entrevistó con personas involucrados en la vida política y cultural de Bielorrusia como por ejemplo los hermanos Lutskevich, editores del semanario bielorruso, Nasha Niva (1906-1915); el estadista y político Roman Skirmunt, miembro de la Tercera Duma (1910–1911) y presidente del Comité Popular Bielorruso (1915–1917); el político Edward Woyniłłowicz entre otros; Por otro lado ayudó materialmente a Maksim Bahdanovič en la publicación de sus primeros libros, así como a Maksim Haretski, Yakub Kolas y Anton Levitsky. 

Con sus obras de caridad ayudó a financiar la Universidad de Vilna, además de una escuela de la aldea de Kuchcičy, la construcción del convento de Druya con su escuela secundaria que fue inaugurada por los marianistas en 1923, la construcción de un seminario en Vilnius y en la construcción de la iglesia lituana de San Casimiro en Londres. 

Fue muy activa en Minsk ayudando a las víctimas de Primera Guerra Mundial, financió el seminario para la Iglesia greco-católica bielorrusa en Roma, donó fondos para construir una iglesia en Varsovia y orfanatos y hogares de niños en Minsk y donó 1009 libros a la Sociedad Científica de Lituania. En 1930, fue galardonada con la Orden del Gran Duque de Lituania Gediminas (primer grado). 

Perdió todos sus bienes a manos del régimen soviético, arruinada se mudó desde 1932 a Friburgo, Suiza, dónde ingresó a un convento como terciaria en la Orden Dominica, murió el 6 de enero de 1945 en Friburgo. Sus cenizas fueron enterradas en Minsk en 2018 en una concurrida ceremonia pública.

Matrimonios y descendencia 
En abril de 1882 se casó con el conde Ludwik Józef Krasiński (1833-1895) que era 27 años mayor que ella, con quién tuvo su única hija:

 Condesa María Luisa Krasińska(1883-1958), se casó con el príncipe príncipe Adán Luis Czartoryski en 1901, con descendencia.

Una vez viuda, la condesa Krasińska pasó la mayor parte de su tiempo en su propiedad cerca de Igumen (ahora Chervyen en la provincia de Minsk ) y también visitó Las propiedades heredadas de su padre. Después de la muerte de su esposo vivió en Kuchtichi, Raión de Uzdá en la Provincia de Minsk.

En 1904 conoció al príncipe Wacław Mikołaj Radziwiłł (1880-1914), hijo del príncipe Wilhelm Adam Radziwiłł y la condesa Katarzyna Rzewuska, Wacław era 19 años menor que ella, se casaron en Londres el 30 de marzo de 1906. 

El escándalo los aisló por la diferencia de edad y la reputación de la madre del príncipe Waclaw, sus relaciones en Londres se apartaron de ellos y decidieron establecerse en Kuchtichi, Bielorrusia, propiedad de Magdalena.
Su esposo, capitán del ejército zarista, luchó durante la Primera Guerra Mundial y murió al comienzo de la guerra en Prusia Oriental, sus cenizas fueron enterradas en el templo Kuchtichi, la princesa vivió el luto por el resto de su vida, se volcó en causas sociales y no se casó de nuevo.

Condecoraciones 
1930: Orden del Gran Duque de Lituania Gediminas, primer grado.

Ancestros 

</div></div>

Referencias

Nobles de Polonia